

Anno 
 726 o 726 a.C.

Codici 
 726 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Brainerd, nella Contea di Crow Wing, nel Minnesota

Matematica 
 726 – numero